Владимир Чуриков:
 Чуриков (Воронежский), Владимир (род. 1959) — советский и российский писатель и автор песен.
 Чуриков, Владимир Викторович (род. 1957) — российский юрист, прокурор Москвы.
 Чуриков, Владимир Михайлович (1945—2009) — председатель Саратовской областной думы II созыва.